Friedrich Schlögl ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Schlögl (Autor) (1821–1892), österreichischer Schriftsteller und Feuilletonist
 Friedrich Schlögl (Physiker) (1917–2011), deutscher Physiker